Siegfried kan henvise til flere artikler:

Siegfried (drengenavn) – et drengenavn, staves også Sigfred, Sigfrid, Sigfried, Navnet betyder Sejer-fred
Siegfried (sagnfigur) – en tysk sagnhelt, som hedder Sigurd Fafnersbane eller Sigurt i den nordiske udgave af sagnet
Siegfried (opera) – en opera af Richard Wagner, komponeret 1869. 3. del af Nibelungens Ring

pl:Zygfryd